Della dinastia degli Arpadi, fu la seconda moglie di Vratislao II di Boemia, con cui celebrò le nozze nel 1058. La necessità da parte di Vratislao di chiedere la mano alla nobildonna magiara nasceva dalla sua volontà di costituire un'alleanza con il regno d'Ungheria. La coppia ebbe quattro figli, tra cui Bretislao II di Boemia e Giuditta di Boemia. Vratislao divenne duca nel 1061 dopo la morte del fratello; alla luce di tale evento, Adelaide conservò il titolo di duchessa solo per un breve periodo antecedente alla sua morte, avvenuta all'inizio del 1062.

Il marito si risposò poco dopo la sua morte con Świętosława di Polonia e fu poi incoronato primo re di Boemia nel 1085.

Note

Bibliografia 
 
 
 

Arpadi